ТЮА — многозначная аббревиатура:
 ТЮА — театр юного актёра
 ТЮА — театр юного артиста

См. также 
  — аббревиатура латиницей